proces odwracalny (fotografika)
 proces odwracalny (termodynamika)